Шохрухбек Комил оглы Абдурахманов (; ) — узбекистанский футболист, полузащитник клуба «Энергетик-БГУ». Выступает на правах аренды в клубе «Бунёдкор».

Карьера

«Динамо» (Самарканд) 
Воспитанник узбекистанского клуба «Пахтакор».  В марте 2019 года был отдан в аренду в самаркандское «Динамо». Дебютировал за клуб 30 марта 2019 года против «Сурхана». В матче 5 мая 2018 года забил свой первый гол за клуб против «Андижана». В следующем матче 11 мая 2019 года против «АГМК» забил победный гол. В июле 2019 года подписал полноценный контракт с клубом. В сезоне 2019 года провел 23 матча, забил 2 года и отдал 2 результативные передачи, однако клуб вылетел в Про-лигу. В общей сложности за клуб в Про-лиге футболист провел 34 матча, забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

«Энергетик-БГУ» 
В марте 2022 года перешёл в белорусский клуб «Энергетик-БГУ». Дебютировал за клуб 19 марта 2022 года против «Витебска». В матче 17 апреля 2022 года заработал пенальти и отдал 1 результативную передачу заработал пенальти против брестского «Динамо», благодаря которым обыграли брестский клуб со счётом 2:1.  В матче 29 мая 2022 года против мозырьской «Славии» забил свой первый за клуб.

Аренда в «Динамо» (Самарканд) 
В июле 2022 года отправился в аренду в самаркандское «Динамо». Первый матч за клуб сыграл 1 августа 2022 года против «Пахтакора». Первый гол забил 28 августа 2022 года в матче против «Бунёдкора». Стал ключевым защитником клуба, однако по итогу сезона занял с клубом последнее место в Суперлиге. Всего за клуб провёл 13 матчей, в которых отличился 1 голом и 2 результативными передачами. По окончании арендного соглашения покинул клуб.

Аренда в «Бунёдкор» 
В январе 2023 года тренировался с казахстанским клубом «Кайсар» на сборах в Турции. В феврале 2023 года футболист на правах арендного соглашения присоединился к узбекистанскому клубу «Бунёдкор». Дебютировал за клуб 4 марта 2023 года в матче против клуба «Согдиана». Дебютный гол за клуб забил 13 марта 2023 года в матче против клуба АГМК.

Международная карьера 
В 2018 году выступал в молодёжной олимпийской сборной Узбекистана.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Динамо» Самарканд
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Бунёдкор»